14-й  Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин прошёл 24 февраля—4 марта 2007 года в Сан-Паулу, Бразилия. В соревновании приняли участие 12 спортсменов из 8 стран.

Результаты 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2007 год в шашках